Bósforo puede referirse:

al Bósforo, estrecho que separa la parte europea de la asiática de Turquía y conecta el mar de Mármara y el mar Negro;
al Bósforo Cimerio, actualmente llamado estrecho de Kerch, que conecta el mar Negro y el mar de Azov;
o al Reino del Bósforo, un estado de la antigüedad fundado en el año 438 a. C.